Міста Нікарагуа — список найбільших міст країни з населенням понад 10 000 осіб:

Посилання 

 Institut National des Statistiques et du Recensement (INEC)
 City Population 
 World Gazetteer
 GeoHive

Нікарагуа

Списки:Нікарагуа